Гадисов — фамилия; имеет женскую форму Гадисова.
 Гадисов, Абдусалам Маматханович (род. 1989) — российский борец вольного стиля;
 Гадисов, Махач Маматханович (род. 1983) — российский спортсмен, специализируется по ушу и армейскому рукопашному бою;